Platystoma är ett släkte av tvåvingar. Platystoma ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredmunsflugor
Platystoma